Il doppio del torneo di tennis Zucchetti Kos Tennis Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alessandro Da Col e Andrea Stoppini che hanno battuto in finale Alberto Brizzi e Marco Pedrini 6–3, 7–6(5).

Teste di serie 

 Máximo González /  Fernando Vicente (primo turno)
 Tomasz Bednarek /  James Cerretani (primo turno)

 Frederico Gil /  Martín Vilarrubi (primo turno)
 Jérôme Haehnel /  Alexandre Sidorenko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2007